Carlos Ibáñez ist der Name folgender Personen:

* Carlos Ibáñez (Radsportler) (* 1981), kolumbianischer Radrennfahrer
 Carlos Ibáñez de Ibero (1825–1891), spanischer Divisionsgeneral und Geodät
 Carlos Ibáñez (Fußballspieler) (1930–2015), chilenischer Fußballspieler
 Carlos Ibáñez del Campo (1877–1960), chilenischer Diktator, Militär, Politiker und Präsident Chiles